Dowdell ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Dowdell (* 1988), US-amerikanischer Basketballspieler
 Jeffery Dowdell (* 1987), australischer Basketballspieler
 James Ferguson Dowdell (1818–1871), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Politiker und Offizier in der Konföderiertenarmee
 James R. Dowdell (1847–1921), US-amerikanischer Jurist
 Zabian Dowdell (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler